Ezzine est un nom de famille notamment porté par :

 Ali Ezzine (né en 1978), coureur marocain de 3 000 mètres steeple ;
 Hamid Ezzine (né en 1983), coureur marocain de 3 000 mètres steeple.